Владимир Казарин: 
 Казарин, Виктор Николаевич (род. 1960) — российский политический деятель, депутат.
 Казарин, Виктор Семёнович (1948—2021) — русский художник.